Bysjön kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Skåne 
Bysjön, Lunds kommun, sjö i Lunds kommun,  (10,3 ha)

Blekinge 
Bysjön (Bräkne-Hoby socken, Blekinge, 622841-145820), sjö i Ronneby kommun,  (4 ha)
Bysjön (Bräkne-Hoby socken, Blekinge, 623263-145490), sjö i Ronneby kommun,

Småland 
Bysjön (Gårdveda socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (77,3 ha)
Bysjön (Järeda socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (5,17 ha)
Bysjön (Vena socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (23 ha)
Bysjön (Frödinge socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (61,7 ha)
Bysjön (Södra Vi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (6,51 ha)
Bysjön (Blackstads socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (25,9 ha)

Västergötland 
Bysjön (Hemsjö socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun,  (8,39 ha)
Bysjön (Skärvs socken, Västergötland), sjö i Skara kommun,  (23,8 ha)

Östergötland 
Bysjön (Risinge socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (18,1 ha)
Bysjön (Hycklinge socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (10,7 ha)
Bysjön (Kättilstads socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (14,4 ha)
Bysjön (Västra Eneby socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (12 ha)
Bysjön (Vånga socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun, 
Bysjön (Ringarums socken, Östergötland), sjö i Valdemarsviks kommun,  (8,91 ha)
Bysjön (Björsäters socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (2,7 ha)
Bysjön (Yxnerums socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (27,8 ha)
Bysjön (Åtvids socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (98,6 ha)

Södermanland 
Bysjön, Botkyrka kommun, sjö i Botkyrka kommun,  (9,99 ha)
Bysjön (Kila socken, Södermanland), sjö i Nyköpings kommun,  (73,9 ha)

Närke 
Bysjön, Askersunds kommun, sjö i Askersunds kommun,  (8,94 ha)

Västmanland 
Bysjön (Möklinta socken, Västmanland), sjö i Avesta kommun och Sala kommun,  (7,31 km²)
Bysjön (Hjulsjö socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (16,9 ha)
Bysjön (Kolsva socken, Västmanland), sjö i Köpings kommun, 
Bysjön (Ramsbergs socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun,  (34,8 ha)
Bysjön (Västerfärnebo socken, Västmanland), sjö i Sala kommun,  (71,9 ha)

Uppland 
Bysjön (Edebo socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (13,4 ha)
Bysjön (Bladåkers socken, Uppland), sjö i Uppsala kommun,  (2,7 ha)

Värmland 
Bysjön (Eda socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (6,85 km²)
Bysjön (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun, 
Bysjön (Silleruds socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (1,18 km²)

Dalarna 
Bysjön, Borlänge kommun, sjö norr om Kvarnsveden i Borlänge kommun,  (77,3 ha)
Bysjön (Husby socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun,  (94,1 ha)
 Bysjön, Ludvika kommun, sjö i Grangärde socken,  (5,05 km²)
Bysjön (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun,  (16,8 ha)
Bysjön (Boda socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun,  (20,6 ha)
Bysjön (Rättviks socken, Dalarna, 674993-146508), sjö i Rättviks kommun,  (14,1 ha)
Bysjön (Rättviks socken, Dalarna, 675758-146146), sjö i Rättviks kommun,  (14,1 ha)
Bysjön (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (7,78 km²)
Bysjön (Möklinta socken, Västmanland), delvis i Dalarna (Avesta kommun)

Gästrikland 
Bysjön (Hedesunda socken, Gästrikland), sjö i Gävle kommun och Sandvikens kommun,  (3,15 km²)
Bysjön (Torsåkers socken, Gästrikland), sjö i Hofors kommun,  (11,8 ha)
Bysjön (Ockelbo socken, Gästrikland), sjö i Ockelbo kommun,  (2,15 km²)

Hälsingland 
Bysjön, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (1,51 km²)

Jämtland 
Bysjön, Jämtland, sjö i Östersunds kommun,  (46,9 ha)

Medelpad 
Bysjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (59,6 ha)

Ångermanland 
Bysjön (Högsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (30,9 ha)
Bysjön (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (1,64 km²)
Lill-Bysjön, sjö i Sollefteå kommun,  (18,3 ha)
Stor-Bysjön, sjö i Sollefteå kommun,  (23,3 ha)
Bysjön (Nätra socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (21,1 ha)
Bysjön (Sidensjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (2,06 km²)

Se även 
Byasjön
Slaget på Bysjöns is, Sista slaget under Torstensonskriget, som ägde rum i nuvarande Eda kommun, Värmland

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn